Monte-Carlo Masters 2021 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Monte-Carlo Country Club i Roquebrune-Cap-Martin, Frankrig i perioden 11. - 18. april 2021. Det var den 114. udgave af Monte-Carlo Masters og sæsonens anden turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000 på mændenes ATP Tour 2021.

Turneringen blev spillet under COVID-19-pandemien og afvikledes uden tilskuere pga. lokale smitteforbyggende restriktioner.

Stefanos Tsitsipas blev den første græske vinder af herresingletitlen i Monte-Carlo, da han i finalen vandt over Andrej Rubljov med 6-3, 6-3. Tsitsipas tabte ikke et sæt i løbet af ugen og vandt dermed sin første ATP Tour Masters 1000-titel, hvilket var hans næststørste titel indtil da, kun overgået af sejren i ATP Finals 2019. Det var hans sjette turneringssejr på ATP Tour.

Doubletitlen blev vundet af Nikola Mektić og Mate Pavić, som i finalen besejrede Daniel Evans og Neal Skupski med 6-3, 4-6, [10-7], og parret vandt dermed deres femte titel i en succesrig start på 2021-sæsonen, eftersom de inden da også havde vundet turneringerne i Antalya, Melbourne, Rotterdam og Miami som en fremragende indledning på deres samarbejde som makkere, som de indledte i begyndelsen af 2021. Mektić vandt titlen i Monte-Carlo for anden gang i træk, eftersom han sammen med Franko Škugor havde sejret i den foregående turnering i 2019. For Nikola Mektić var triumfen hans 13. doubletitel på ATP Tour, mens Mate Pavić vandt sin 22. ATP Tour-titel i double i karrieren. Evans og Skupski havde også indledt deres makkerskab ved sæsonens begyndelse og var i deres tredje finale som makkere, efter at de havde vundet den første tidligere på sæsonen i Acapulco, og det var anden gang i sæsonen, at de tabte i finalen til Mektić og Pavić, der senest havde besejret dem ved Miami Open 2021.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Monte-Carlo Masters 2021 androg € 1.889.285, hvilket var et fald på ca. 64 % i forhold til den foregående turnering i 2019.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 45 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 1. marts 2021 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 7 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.

Seedede spillere 

De 16 højst placerede deltagere på ATP's verdensrangliste pr. 5. april 2021 blev seedet.

Wildcards

Kvalifikanter

Lucky losere

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen blev spillet i perioden 10. - 11. april 2021, hvor 28 spillere spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende syv spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, heraf:
 25 par, der havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (WC).

Seedede par

Wildcards

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Monte-Carlo Masters

Noter 

2021
ATP Tour 2021